Chruljow () ist der Familienname folgender Personen:

 Stepan Alexandrowitsch Chruljow (1807–1870), russischer General während des Krimkriegs
 Anatoli Nikolajewitsch Chruljow (* 1955), russischer General, verwundet im Fünftagekrieg 2008
 Andrei Wassiljewitsch Chruljow (1892–1962), sowjetischer General des Zweiten Weltkriegs und Minister für das Eisenbahnwesen